From Hell peut désigner :
 From Hell, une bande dessinée américaine en 10 volumes de 1991-1996 ;
 From Hell, un film américain de 2001.

Voir aussi
 From Hell To Texas, un album du groupe Nashville Pussy.